Por Aldrich pode estar à procura de:

Localidades
 Aldrich (Minnesota)
 Aldrich (Missouri)

Pessoas
 Robert Aldrich, um diretor, produtor e roteirista dos Estados Unidos.
 Thomas Bailey Aldrich, um escritor, dramaturgo e editor dos Estados Unidos.

Desambiguação